Саркар:

 Саркар — в среднеазиатских государствах и Закавказье правительственный чиновник, заведовавший казёнными сборами.
 Саркар, Джадунатх (1870—1958) — индийский историк.
 Саркар, Прабхат Ранджан (1921—1990) — индийский философ, писатель, поэт, композитор, лингвист и социальный деятель. Основатель международной организации Ананда Марга.